7400 Lenau – asteroide della fascia principale
 Nikolaus Lenau – poeta austriaco